Die Formel-3000-Saison 1996 war die 12. Saison der Formel 3000. Sie begann am 11. Mai 1996 auf dem Nürburgring und endete am 12. Oktober 1996 in Hockenheim. Insgesamt wurden zehn Rennen gefahren. 1996 war die erste Saison, in der alle Teams dieselben Chassis, Motoren und Reifen verwendeten. Den Meistertitel der Fahrer gewann Jörg Müller. Den Meistertitel der Teams gewann Super Nova Racing.

Starterfeld 
Alle Fahrer benutzten Lola T96/50 Chassis mit Zytek-Judd-V8-Motoren und Reifen von Avon.

Rennen 
Es fanden zehn Rennen statt. Die Rennen in Hockenheim (1. Rennen), Spa-Francorchamps und Estoril wurden im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen.

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung 

1 Kenny Bräck wurde von seinem ersten Platz in Hockenheim wegen gefährlichen Fahrens disqualifiziert.

2 Laurent Redon wurde vom Rennen in Estoril disqualifiziert, da er die falsche Position in der Startaufstellung einnahm.

3 Thomas Biagi wurde in Hockenheim wegen Ignorierens einer Durchfahrtsstrafe disqualifiziert.

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 1996